Гатос Гверос има више значења:

 Гатос Гверос (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Гатос Гверос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гатос Гверос (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику